Secrets and Lies (Segredos e Mentiras) podem se referir a:

Secrets and Lies (filme), um filme de 1996 dirigido por Mike Leigh.
Secrets and Lies (série de televisão australiana), uma série televisiva australiana de 2014.
Secrets and Lies (Estados Unidos), uma série televisiva estadunidense de 2015, baseada na série australiana.
Secrets and Lies (30 Rock), um episódio de 2007 de 30 Rock.